Mankell är ett efternamn som burits av bland andra

 Abraham Mankell (1802–1868) kyrkomusiker och musikhistoriker
 Bernhard Mankell (1871–1947) skolledare
 Gustaf Mankell (1812–1880) kompositör och organist 
 Henning Mankell (1948–2015) författare, huvudsakligen av detektivromaner
 Henning Mankell (tonsättare) (1868–1930) kompositör och musikkritiker
 Ivar Mankell (1906–1972) häradshövding 
 Johan August Mankell (1825–1868) organist och musiklärare
 Jon Mankell (född 1980), filmproducent
 Julius Mankell (1828–1897) militär och riksdagsman
 Otto August Mankell (1838–1885) arkitekt och illustratör
 Wilhelm August Mankell (1803–1874), pianofabrikant

Se även 
 Mankell (släkt)

Svenska efternamn